Бозайгыр — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бозайгыр (до 2007 г. — Елизаветинка) — аул в Шортандинском районе Акмолинской области.
 Бозайгыр — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.